Buelliella — рід грибів порядку Dothideales із нез'ясованим до кінця систематичним положенням. Назва вперше опублікована 1935 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 17.10.2019 налічує 12 видів роду Buelliella:

Примітки

Джерела 
 Fink, B. 1935. The lichen flora of the United States. :1-426 — P.372

Роди грибів
Dothideales